Por Estación Salto se puede entender:

Dos estaciones de la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires:
Estación Salto, perteneciente al Ferrocarril Belgrano;
Estación Salto, perteneciente al Ferrocarril Urquiza.